Puyan () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Puyan w 2016 roku liczyła 32 782 mieszkańców – 15 562 kobiet i 17 220 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 9036, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,63 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua